Scheelegatan kan avse:

 Scheelegatan, Malmö
 Scheelegatan, Stockholm